Royallieu peut désigner :
 l'abbaye de Royallieu à Compiègne (France)
 le camp de Royallieu à Compiègne
 le prix de Royallieu, une course hippique